Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2008 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 18 do 23 marca w hali Scandinavium w Göteborgu. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Kanadyjczyk Jeffrey Buttle, zaś wśród solistek triumfowała Japonka Mao Asada. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy. W parach tanecznych triumfowali Francuzi Isabelle Delobel i Olivier Schoenfelder.

Kwalifikacje 
Łyżwiarze kwalifikowali się do MŚ na podstawie list krajowych. Każde państwo mogło wystawić jednego zawodnika w danej konkurencji, o większej liczbie sportowców decydował ranking ISU uwzględniający poprzednie występy reprezentantów danego kraju (patrz tabela).

Program zawodów 
 16–17 marca – oficjalne treningi
 18 marca – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych
 19 marca – program krótki solistek, program dowolny par sportowych
 20 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistek
 21 marca – program krótki solistów, taniec dowolny
 22 marca – program dowolny solistów
 23 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym było Argentine Tango.

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
2008 w łyżwiarstwie figurowym
2008 w Szwecji
Sport w Göteborgu